Анатолий Георгиевич Колыбанов () — советский государственный и партийный деятель, первый секретарь Одесского обкома КП(б) Украины (1939—1941, 1943—1945).

Биография 
Родился в 1904 году в городе Екатеринослав. Русский.

Обучался в Одесском медицинском институте (1931—1934), в 1956 году окончил Высшую партийную школу при ЦК КП Украины.

В сентябре 1921 — январе 1922 года — заведующий библиоте­кой на руднике Русско-бельгийского акционерного общества в местечке Кривой Рог Екатеринославской губернии. В январе 1922 — декабре 1924 года — работник на станции Долгинцево Ека­терининской железной дороги.

Член РКП(б) с 1925 года.

 1922—1923 гг. — в органах ВЧК,
 1924—1926 гг. — ответственный секретарь Петровского районного комитета ЛКСМ Украины (Криворожский округ),
 1926—1928 гг. — в РККА,
 1930—1931 гг. — руководитель пропагандистской группы Пригородного района (Одесса),
 1934—1936 гг. — помощник, заместитель, и. о. начальника политического отдела Бериславского зерносовхоза (Одесская область),
 1937—1938 гг. — первый секретарь Бериславского районного комитета КП(б) Украины,
 1938—1939 гг. — второй секретарь Одесского областного комитета КП(б) Украины,
 1939—1941 гг. — первый секретарь Одесского обкома КП(б) Украины.
 1941—1942 гг. — член Военного совета 9-й армии,
 1941—1942 гг. — заместитель наркома совхозов СССР, начальник Политуправления Наркомата совхозов СССР,
 1942—1943 гг. — первый секретарь Татарского обкома ВКП(б),
 1943—1945 гг. — первый секретарь Одесского обкома КП(б) Украины,
 1945—1948 гг. — уполномоченный ВЦСПС по Украинской ССР,
 1948—1953 гг. — председатель Украинского республиканского совета профсоюзов,
 1956—1961 гг. — заместитель ректора Высшей партийной школы при ЦК КП Украины по заочному обучению.

Кандидат в члены ЦК ВКП(б) (1939—1952). Депутат Верховного Совета СССР 1 и 2-го созывов (1938—1950). Депутат Верховного Совета УССР 2 и 3-го созывов.

Член ЦК КПУ (1938—1945), член Организационного бюро ЦК КП(б) Украины (1949—1952).

Умер 25 марта 1978 года в Киеве.

Награды 
 орден Ленина (07.02.1939);
 орден Трудового Красного Знамени;
 орден Красной Звезды;
 медали.

Примечания

Источники 
 Колыбанов Анатолий Георгиевич // Территориальные руководители ВКП(б) в 1934—1939 гг.: справочник / С. Г. Филиппов; [под общ. ред. А. Б. Рогинского]. — : Политическая энциклопедия, 2016. — 679 с. — С. 309. ISBN 978-5-8243-2057-2.
 Горбачёв А. Н. Список некрологов за 1930—2015 годы / : Infogans, 2016.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20150112225635/http://www.knowbysight.info/KKK/03336.asp
 https://web.archive.org/web/20100901140247/http://www.kpu.krivbassinfo.com/cgi-bin/kpu.pl?lang=ru

Родившиеся в Екатеринославском уезде
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Первые секретари Одесского обкома КП Украины
Первые секретари Татарского обкома КПСС
Депутаты Совета Союза 1-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов Украинской ССР
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 3-го созыва
Вторые секретари Одесского обкома КП Украины
Первые секретари районных комитетов КП Украины
Члены ЦК КП Украины
Первые секретари Казанского горкома КПСС
Первые секретари Одесского горкома КП Украины
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Первые секретари районных комитетов ЛКСМ Украины